Hor steht für

 Hor (Burang) (霍尔乡), eine Gemeinde des Kreises Burang in Tibet
 Hor (Zêkog) (chin. Heri xiang, 和日乡), Ort im Kreis Zêkog in der chinesischen Provinz Qinghai
 Hor (Volk), eine tibetische Volksgruppe (chin. 霍尔 Huo'er oder 伙尔 Huo'er)
 Hor I., altägyptischer König (Pharao)
 Hor (Obervermögensverwalter), altägyptischer Obervermögensverwalter
 der biblische Name eines Berges nahe Petra (Stadt), an dem Aaron begraben sein soll, auch Dschabal Harun

Hor ist der Familienname folgender Personen:
 Halutie Hor (* 1999), ghanaische Sprinterin 
 Hor Pooh († 1919), chinesisch-US-amerikanischer Kaufmann und „Bürgermeister“ von New Yorks Chinatown

Hor bzw. HoR ist die Abkürzung für:

 Horologium, ein Sternbild des Südhimmels, siehe Pendeluhr (Sternbild)
 House of Representatives (engl. für Repräsentantenhaus), insbesondere das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten

HOR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Freudenstadt (für Horb)

Siehe auch:
 HOR
 Horr
 Hoor

Abkürzung